Heyckendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Heyckendorf (1893–1945), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Max Heyckendorf (1896–1979), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus